The Team steht für:

 The Team (Fernsehserie), internationale Kriminal-Fernsehserie (2015–)
 The Team (Hörfunksender), kanadischer Sportsender
 The Team (Band), US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Das Team